Ancher Anchersen kan syfta på:

 Ancher Anchersen (1644–1701), dansk biskop
 Ancher Anchersen (1702–1760), dansk läkare